Шапково — деревня в Новопетровском сельском поселении Истринского района Московской области. Впервые упоминается в 1389 году в духовной грамоте Дмитрия Донского. Население —  чел. (), зарегистрировано 2 садовых товарищества.

Находится в 36 км северо-западнее Истры, у истоков реки Чисмены, высота над уровнем моря 263 м. Практически примыкает с запада к посёлку Лесодолгоруково, там же ближайшая железнодорожная станция — платформа Лесодолгоруково Рижского направления Московской железной дороги, деревня Деньково и хутор Берёзовка в 0,7 км на юго-восток и юг.

Население

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 Шапково карте
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра